Vuillemin ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Vuillemin, französischer Revolutionär
 Jean-Pierre Vuillemin (* 1967), französischer Geistlicher, Weihbischof in Metz
 Joseph Vuillemin (1883–1963), französischer General und Chef der französischen Luftwaffe
 Jules Vuillemin (1920–2001), französischer Philosoph und Logiker
 Odile Vuillemin (* 1976), französische Schauspielerin
 Paul Vuillemin (1861–1932), französischer Mykologe
 Philippe Vuillemin (* 1958), französischer Comiczeichner